Slovo Kubera může znamenat:

 Kubera – příjmení
 Jaroslav Kubera (1947–2020) – český politik
 Kubéra – indický bůh hojnosti